NLRP9 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 991 амінокислот, а молекулярна маса — 113 312.

Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки